Jinling ist:

eine frühere Bezeichnung für Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu
die chinesische Bezeichnung für die Jin-Gräber, die Kaisergräber der Jin-Dynastie (der Jurchen) im Pekinger Stadtbezirk Fangshan
der Fluss Jinling (chin. Jīnlíng Hé 金陵河), siehe Jinling He
die Einwohnergemeinschaft Jinling (金陵社区) des Straßenviertels Waitan in Shanghai, siehe Jinling (Waitan)
die Gemeinde Jinling (金岭乡) des Kreises Banbar der Stadt Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet, siehe Jinling (Banbar)
Jinling (Guanshanhu), eine Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Guanshanhu der chinesischen Provinz Guizhou